Триакастела () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саррия. Население — 771 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Луго